Varda – fikcyjna postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Agnès Varda – francuska fotografka i reżyserka filmowa
 Ratko Varda – bośniacki koszykarz
 (174567) Varda – duży obiekt transneptunowy

Zobacz też 
 Warda